

Toponimi antichi
Heraclea – città della Magna Grecia lucana
Heraclea Lyncestis – città fondata da Filippo II di Macedonia, che si trova nei pressi della moderna città di Bitola, Repubblica di Macedonia
Heraclea Minoa – città della Sicilia greca sud-occidentale
Heraclea Sintica – nella Tracia macedone
Heraclea Pontica – colonia greca in Bitinia
Heraclea ad Latmum – nome latino di antica città greca della Caria (Asia Minore)
Heraclea Salbace – anch'essa in Caria nel distretto di Tavas, sulle pendici del monte Babadağ
Heraclia – (il nome è ripreso dall'attuale comune di Eraclea) fu una città bizantina nella laguna di Venezia, fondata come Melidissa dai profughi delle antiche città romane lungo la via Annia

Altro
Heraclea Volley – squadra pallavolistica della città di Gela.

Pagine correlate
Eraclea (disambigua)
Herakleia